

Botanique 
Algarrobo peut désigner différents arbres :
 algarroba europea, Ceratonia siliqua, de la famille des fabaceae ;
 algarrobo loco, Cercis siliquastrum, de la sous-famille des caesalpinioideae ;
 algarrobo criollo, Hymenaea courbaril (Fabacées) ;
 certaines des espèces du genre américain Prosopis (Mimosacées) ;
 algarrobo negro, Prosopis nigra ;
 algarrobo chileno, Prosopis chilensis ;
 algarrobo blanco, Prosopis alba :
 algarrobo americano, Prosopis pallida.

Toponymie 

 Algarrobo, une municipalité de la région de Valparaíso au Chili ;
 Algarrobo, une municipalité de la province de Málaga en Espagne ;
 Algarrobo, une municipalité du département de Magdalena en Colombie.